Натуральне число 1721
 1721 рік до нашої ери
 1721 рік нашої ери